Stati Uniti d'America
 Morenci – città della Contea di Greenlee, Arizona
 Morenci – città della Contea di Lenawee, Michigan